Vossen steht für:
 Vossen, österreichisches Textilunternehmen

Vossen oder Voßen ist der Familienname der folgenden Personen:
 A. C. J. van Vossen (um 1882–1961), niederländischer Badmintonfunktionär
 Albert Vossen (1910–1971), deutscher Jazz-Akkordeonist, Bandleader  und Komponist
 Burghardt Vossen (1895–1981), deutscher Unternehmer, Gründer des gleichnamigen Textilunternehmens
 Felix Vossen (* 1974), deutscher Finanzunternehmer und Filmproduzent
 Gottfried Vossen (* 1955), deutscher Informatiker
 Heinz Vossen (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Heinz Vossen, deutscher Tischtennisspieler
 Jelle Vossen (* 1989), belgischer Fußballspieler
 Kurt Vossen (1937–2007), deutscher Fußballfunktionär
 Niels van der Vossen (* 1996), niederländischer Eishockeyspieler
 Otto Vossen (1906–1998), deutscher Ingenieur und Versicherungsmanager
 Peter van Vossen (* 1968), niederländischer Fußballspieler
 Piek Vossen (* 1960), niederländischer Computer-Lexikograph
 Rainer Voßen (* 1951), deutscher Afrikanist
 Regina Vossen (* 1962), deutsche Volleyballspielerin
 Richard Cohn-Vossen (* 1934), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Rudi Vossen (* 1958), belgischer Fußballspieler
 Rüdiger Vossen (* 1941), deutscher Ethnologe
 Stefan Cohn-Vossen (1902–1936), deutscher Mathematiker
 Willeke Vossen (* 1990), niederländische Ruderin